Golubović (von golub, serbokroatisch für Taube) ist der Familienname folgender Personen:
 Bojan Golubović (* 1983), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Marko Golubović (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Predrag Golubović (1935–1994), jugoslawischer Filmregisseur
 Srđan Golubović (* 1972), serbischer Filmregisseur
 Zagorka Golubović (1930–2019), jugoslawische Soziologin, Mitglied der Praxis-Gruppe
 Zlatko Golubović (* 1940), jugoslawischer Sänger